ОЦК

 ОЦК, Об'єм циркулюючої крові (медицина) — поняття, що вказує на кількість крові, яка циркулює в організмі.
 ОЦК, Об'ємноцентрована кубічна ґратка (хімія, фізика) — сукупність еквівалентних вузлів кристалічної ґратки, які можуть бути суміщені один із іншим лише при паралельному перенесенні (трансляції).

Акроніми